Brons ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Brons (* 1947), britischer Politiker
 Antje Brons (1810–1902), deutsche Schriftstellerin und Ehefrau von Ysaak Brons

 Ysaak Brons (1802–1886), deutscher Politiker, Kaufmann und Reeder, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Jan Brons (1865–1954) niederländischer Ingenieur und Unternehmer, Gründer der Appingedammer Bronsmotorenfabriek, die mittelgroße Dieselmotoren herstellte